«Сарацин» () — британский колёсный бронетранспортёр 1950-х годов. По внутренней сквозной системе обозначений британской бронетехники имел индекс FV603. Создан фирмой «Олвис» в 1947—1952 по заказу Британской Армии, в рамках разработки семейства бронетехники различного назначения на общей базе. Серийно производился «Олвис» с 1953 по 1970 год, всего было выпущено, по разным данным, от 1049 до 1838 бронетранспортёров этого типа в различных вариантах. Из выпущенных машин 603 поступили на вооружение Британской Армии, в которой они оставались основным типом бронетранспортёра вплоть до замены более современным FV432 в 1960-х годах, после чего использовались на второстепенных ролях по меньшей мере до 1980-х годов, и по состоянию на 2007 год, всё ещё окончательно не сняты с вооружения. Значительное количество «Сарацинов» было также поставлено на экспорт в ряд стран, и хотя в большинстве из них они также были заменены более совершенной техникой, некоторое количество «Сарацинов», по состоянию на 2007 год, всё ещё остаётся на вооружении.

Боевое применение 

Один из крупнейших военных конфликтов, в котором участвовали бронетранспортёры «Сарацин» является кувейтско-иракская война 1990 года. Перед войной у Кувейта имелось 130 таких бронетранспортёров. В ходе двух дней войны все они были уничтожены или захвачены.

Состоял на вооружении 
  — 8 единиц, сняты с вооружения
  — 603 единицы, из них по состоянию на 2007 год остаётся 1
  — по разным оценкам, от 56 до 78 единиц, из них по состоянию на 2007 год остаётся 45, в том числе 14 модернизированных
  — 60 единиц, из них по состоянию на 2007 год остаётся 30
  — 25 единиц, сняты с вооружения
  — 130 единиц, сняты с вооружения, все потеряны в войне с Ираком
  — 70 единиц, сняты с вооружения
  — 5 единиц, по состоянию на 2007 год
  — 20 единиц, из них по состоянию на 2007 год остаётся 10
  — 42 единицы, сняты с вооружения
  — 12 единиц, сняты с вооружения
  — 49 единиц, сняты с вооружения
  — 20 единиц, сняты с вооружения
  — 24 единицы, из них по состоянию на 2007 год остаётся 21, находятся на хранении

Примечания

Литература 

 

Бронетранспортёры Великобритании
Бронетранспортёры по алфавиту
Военная продукция Alvis